Vitrine peut faire référence à:
 vitrine, un espace aménagé d'un magasin visible depuis l'extérieur ;
 vitrine, un meuble ;
 vitrine tactile, un espace multimedia ;
 site vitrine, un site web qui présente les produits d'une organisation dans le but d'attirer simplement l'attention et d'éveiller l'intérêt des internautes de passage, sans permettre d'interactions entre l'internaute et l'organisation.
 Vitrine, chanson de Vald ft. Damso.